Tongo – miasto w Ghanie
 Tongo – miasto w Sierra Leone
 Tongo – wyspa w Albanii